Ранчо ла Соледад има више значења:

 Ранчо ла Соледад (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо ла Соледад (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Соледад, Аројо Ондо (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Соледад, Ел Капи (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ла Соледад (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ла Соледад (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Соледад (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Соледад (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Соледад, Ранчо де Елпидио Рејна (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Соледад (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Соледад (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Соледад (Полотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Соледад (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ла Соледад (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ла Соледад (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Соледад (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Соледад (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Соледад (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Соледад, Ла Преса (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику